Патријарх се може односити на:

 Патријарх, црквени јерархијски чин
 Древни патријархси:
 Васељенски патријарх, поглавар Цариградске патријаршије и свих православних цркава
 Патријарх јерусалимски, поглавар Јерусалимске патријаршије 
 Патријарх александријски, поглавар Александријски патријаршије 
 Патријарх антиохијски, поглавар Антиохијске патријаршије 
 Национални патријарси:
 Патријарх српски, поглавар Православне српске цркве
 Патријарх московски и све Русије, поглавар Православне руске цркве
 Патријарх све Румуније, поглавар Православне румунске цркве
 Патријарх све Бугарске, поглавар Православне бугарске цркве
 Kатоликос-патријарх Грузије, поглавар Православне грузијске цркве
 Патријарси (Библија)